John Shaw peut désigner :
 John Shaw (1837-1917), homme politique canadien ;
 John Shaw (1937-), skipper australien ; 
 John Shaw (1948- ), peintre américano-canadien ;
 John Shaw (1968- ), joueur d'échecs écossais.